Sanitario – manufatto di arredo delle stanze da bagno
 Sanitario – professione attinente la salute

Pagine correlate 
 Water closet
 Water (disambigua)